A04 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint-Caprais
A04 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti dell'apertura Réti
A04 – Codice esenzione ASL